Eaton kan syfta på:

 Eaton Corporation– ett amerikanskt företag

Personer
 Ashton Eaton (1988–), en amerikansk friidrottare som tävlar i mångkamp

Geografi

Australien 

 Eaton (del av en befolkad plats), Western Australia, Dardanup,

Storbritannien 

 Eaton, västra Cheshire, tidigare civil parish i Cheshire West and Chester, England, 
 Eaton, Leicestershire, ort i England, 
 Eaton, Cheshire East, ort i England, 
 Eaton, Nottinghamshire, ort i England, 
 Eaton, Norfolk, ort i England,

USA 

 Eaton, Ohio, countyhuvudort, Preble County, 
 Eaton, Indiana, Delaware County, 
 Eaton, Colorado, Weld County, 
 Eaton, New Hampshire – en kommun (town) i Carroll County i delstaten New Hampshire
 Eaton, Ohio – administrativ huvudort i Preble County

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar